Ez a szócikk a 2022-es Roland Garros vegyes páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

A 2021-es tornán csak 16 páros indulhatott a korábban megszokott 32 helyett, ebben az évben ismét 32 páros vehetett részt a küzdelmekben.

2021-ben az amerikai Desirae Krawczyk és a brit Joe Salisbury párosa győzött, de ebben az évben Salisbury nem indult ebben a versenyszámban, Krawczyk pedig a negyeddöntőben esett ki.

A győzelmet a japán Sibahara Ena és a holland Wesley Koolhof párosa szerezte meg, miután a döntőben 7–6(5), 6–2 arányban legyőzték a norvég Ulrikke Eikeri és a belga Joran Vliegen párosát.

Magyar résztvevő ebben az évben nem volt vegyes párosban.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla az eredményekkel

V2